Аміс:
 Кінгслі Аміс (нар. 1922) — англійський письменник і поет
 Мартін Аміс (нар. 1949) — англійський письменник

Англійські прізвища